Хохлачёв — русская фамилия и топоним; женский вариант фамилии — Хохлачёва.

Известные носители:
 
 Хохлачёв, Борис Александрович (1925—1992) — директор цементного завода, Герой Социалистического Труда.
 Хохлачёв, Василий Фёдорович (1918—1983) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Хохлачев — хутор, Серафимовичский район, Волгоградская область, Россия